Ludwig von Roll ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Roll (Offizier, 1605) (auch Ludwig Roll von Emmenholz; 1605–1652), Schweizer Offizier und Politiker 
 Ludwig von Roll (Offizier, 1771) (auch Ludwig Roll von Emmenholz; 1771–1839), Schweizer Offizier, Politiker und Unternehmer